Rugby Americas North Sevens 2018 – piętnaste mistrzostwa strefy RAN w rugby 7 mężczyzn, oficjalne międzynarodowe zawody rugby 7 o randze mistrzostw kontynentu organizowane przez Rugby Americas North mające na celu wyłonienie najlepszej męskiej reprezentacji narodowej w tej dyscyplinie sportu w strefie RAN, które odbyły się wraz z turniejem żeńskim w Bellevue Plantation and Polo Club w Saint Michael w dniach 22–23 września 2018 roku. Turniej służył również jako kwalifikacja do innych zawodów.

Podobnie jak rok wcześniej w finale Jamajczycy pokonali Gujanę, zyskując tym samym prawo do reprezentowania regionu w rozgrywanym wraz z Hong Kong Sevens 2019 turnieju kwalifikacyjnym do WSS, obydwaj finaliści awansowali także na Igrzyska Panamerykańskie 2019. Wyróżnienie dla najlepszego zawodnika turnieju otrzymał przedstawiciel triumfatorów, Dyneal Fessal.

Informacje ogólne 
Barbados Rugby Football Union otrzymał prawa do organizacji turnieju w marcu 2018 roku, a zaplanowane do rozegrania w Barbados Polo Club w Saint James zawody przed samym ich rozpoczęciem ostatecznie przeniesiono do Bellevue Plantation and Polo Club w Saint Michael.

Uczestniczące zespoły przedstawiono pod koniec lipca, zaś format zawodów na początku sierpnia 2018 roku. W mistrzostwach wzięło udział czternaście reprezentacji, rozstawionych według wyników osiągniętych w poprzednim turnieju. W pierwszym dniu walczyły one systemem kołowym podzielone na cztery grupy – po dwie trzy- i czterozespołowe. Czołowe dwójki z każdej z grup awansowały do trzyrundowej fazy pucharowej, a pozostałe drużyny rywalizowały w drugim dniu początkowo w ramach dwóch trzyzespołowych grup, a następnie o poszczególne miejsca. Stawką mistrzostw prócz medali było również jedno miejsce w turnieju kwalifikacyjnym do sezonu 2019/2020 World Rugby Sevens Series, dla czołowej dwójki zaś udział w turnieju rugby 7 na Igrzyskach Panamerykańskich 2019.

Wstęp był bezpłatny, a zawody były także transmitowane w Internecie na oficjalnym kanale YouTube federacji.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Bowl

Grupa E

Grupa F

Faza pucharowa

Faza pucharowa

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Strona RAN 

2018
2018 w rugby union
2018 w Ameryce Północnej
Barbados w XXI wieku
Rugby union na Barbadosie